stadium 
 fase (stof), een fysische onderscheidbare vorm waarin een stof zich kan bevinden
 fase (golf), een verschuiving in tijd of plaats van een trilling of golf
 fasedraad, de spanningvoerende of "hete" draad in een elektrische huisinstallatie
 fase is in de astronomie een synoniem voor de schijngestalte van een hemellichaam
 Fase (choreografie), een choreografie van Anne Teresa De Keersmaeker